Mathilde Johansson era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Romina Oprandi.

Il singolare del torneo di tennis Allianz Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Sílvia Soler Espinosa che ha battuto in finale Romina Oprandi che si è ritirata sul punteggio di 2–6, 6–6, ret.

Teste di serie

  Johanna Larsson (quarti di finale)
  Mathilde Johansson (semifinali)
  Laura Pous Tió (primo turno)
  Alizé Cornet (quarti di finale)

 Romina Oprandi (finale, ritiro)
 Sílvia Soler Espinosa (campionessa)
 Alexandra Cadanțu (semifinali)
 Nina Bratčikova (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Allianz Cup 2011